Санта-Ана-ла-Реаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 27 км². Население — 493 человека (на 2010 год). Расстояние — 101 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Santa Ana la Real

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы